Exciter – album grupy Depeche Mode
 Exciter – box promocyjny grupy Depeche Mode
 Exciter – box promocyjny grupy Depeche Mode
 Exciter – kanadyjski zespół speedmetalowy
 Exciter – utwór zespołu Judas Priest z albumu Stained Class